Elon
 Elon (Izrael)
 Elon (Karolina Północna)
 Elon – węgierska grupa muzyczna